Ната́лья Дани́лова:
 Данилова, Наталья Владимировна (1905—1985) — балетмейстер.
 Данилова, Наталья Юрьевна (род. 1955) — советская и российская актриса.